Kiss me steht unter anderem für: 

 ein Lied des Sängers Robbie Williams
 ein Lied der Gruppe Sixpence None the Richer
 Kiss Me (2004), ein Film des portugiesischen Regisseurs António da Cunha Telles
 Kiss Me (2013), ein Film des US-amerikanischen Produzenten und Regisseurs Jeff Probst
 den internationalen Titel des Films Küss mich – Kyss mig der schwedischen Regisseurin Alexandra-Therese Keining von 2011

Siehe auch:
 Kiss Me Deadly, englischer Originaltitel des Films Rattennest (1955)
 Kiss Me First, britische Fernsehserie
 Kiss Me, Kate (Musical), ein Musical von Cole Porter
 Kiss Me Kiss Me Kiss Me, ein Album der Gruppe The Cure
 Kiss Me Kosher, Film von 2020
 Kiss Me Once, ein Album der Sängerin Kylie Minogue
 Kiss Me, Stupid, englischer Originaltitel des Films Küss mich, Dummkopf (1964)
 Kiss Me, Teacher, eine Manga-Serie